Gunnar Knudsen er navnet på flere personer:

 Gunnar Knudsen (1848-1928) – Norges statsminister
 Gunnar Knudsen (filolog) (1886-1952) – dansk filolog og topografisk forfatter